A24 oder A-24 steht für:
 A24 (Band), ehemalige deutsche Boyband
 A24 (Nachrichtenagentur), afrikanische Nachrichtenagentur
 A24 (Unternehmen), US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft

Autobahnen und Fernstraßen:
 Autobahn Verbindungsspange Rothneusiedl in Österreich (ehemals geplant)
 Autostrasse A24 in der Schweiz
 Autoestrada A24 in Portugal
 Autovía A-24 in Spanien
 Autostrada A24 in Italien
 A24 (Kasachstan)
 Bundesautobahn 24 in Deutschland

A24